Частица ядро-оболочка () — наноразмерная частица, ядро и оболочка которой отличаются по составу, микроморфологии и, как правило, функциональному назначению.

Описание 
Ядро такой частицы обычно состоит из полупроводниковой или ферро/суперпарамагнитной фазы, а в качестве оболочки используется другая полупроводниковая фаза, SiO2 или биосовместимый полимер. В литературе упоминаются также двухслойные люминесцентные частицы на основе фторидов и некоторых халькогенидов редкоземельных элементов (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды).

Главным достоинством многослойных частиц является их полифункциональность, реализуемая за счет разделения функций ядра и оболочки, а также возможность оптимизации целевых физико-химических свойств материала ядра. Создание частиц ядро-оболочка может быть обусловлено необходимостью изоляции ядра от воздействий окружающей среды, закрепления на внешнем слое специфических групп и реагентов для направленной доставки лекарственных препаратов, интенсификации процесса поглощения и испускания энергии люминесцентными частицами и др.

Основным отличием частиц этого типа от «двуликих» частиц (см. частицы Януса) являются морфологические особенности взаимного расположения их компонентов, при котором на поверхности частицы находится только один из них.

Литература 
  Lukashin, A. V. at all «One-step synthesis of shelled PbS nanoparticles in a layered double hydroxide matrix» // Mendeleev Communications 2004, V. 14, Issue 4, P. 174—176

Ссылки 

Нанотехнология